Auberger ist der Familienname folgender Personen:

 Katinka Auberger (* 1973), niederländische Schauspielerin
 Pidder Auberger (1946–2012), deutscher bildender Künstler und Fotograf